Wanli bezeichnet:
 Wanli (萬曆) (1563–1620), Kaiser der chinesischen Ming-Dynastie
 Wanli (Nanchang) (湾里区), Stadtbezirk der Stadt Nanchang, Provinz Jiangxi, China
 Wanli (Neu-Taipeh) (萬里區), Bezirk der Stadt Neu-Taipeh, Taiwan
 Wanli (Zhuaji) (万里村), Dorf der Großgemeinde Zhuaji, Provinz Heilongjiang, China

Wanlî ist der Familienname folgender Personen:
 Îsmet Şerîf Wanlî  (1924–2011), kurdischer Politiker und Hochschullehrer